USA DSB — второй полноформатный студийный альбом датской рок-группы Nephew, выпущен 30 июня 2004 года в Дании и был встречен положительно как критиками, так и обществом; менее чем через месяц 24-го июля, продажи USA DSB превысили  копий, а альбом стал платиновым в Дании. Название альбома сочетает в себе USA (Соединённые Штаты Америки) и DSB (Danske Statsbaner — Датская государственная железная дорога), отражая сочетание английского и датского языка в альбоме.

Список композиций 
 «Movie Klip» — 5:03
 «Superliga» — 3:42
 «Blå & Black» — 3:29
 «Milk & Wine» — 4:17
 «Dårlig Træning» — 5:19
 «En Wannabe Darth Vader» — 4:20
 «Worst/Best Case Scenario» — 4:26
 «Ordenspoliti» — 4:47
 «USA DSB» — 3:50
 «Bazooka» — 5:59
 «A Wannabe Darth Vader» (Бонус — английская версия «En Wannabe Darth Vader») — 3:49

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на альбом «Usadsb» на сайте Звуки.Ру

Альбомы Nephew
Альбомы Copenhagen Records
Рок-альбомы